Sesvete je lahko:
 Sesvete Ludbreške (Hrvaška)
 Sesvete, Pleternica (Hrvaška)
 Sesvete, Zagreb (Hrvaška)